Dit is een lijst van planetoïden 13901-14000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13901) - || 1140 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13902) - || 4205 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (13903) - || 1975 ST || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (13904) Univinnitsa || 1975 TJ3|| 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (13905) - || 1976 QA || 27 augustus 1976 || S. J. Bus
|-
| (13906) Shunda || 1977 QD2|| 20 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (13907) - || 1977 RS17|| 9 september 1977 || C. M. Olmstead
|-
| (13908) Wölbern || 1978 RH9|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (13909) - || 1978 VD8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (13910) - || 1979 MH3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (13911) - || 1979 QT1|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (13912) - || 1979 QA2|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (13913) - || 1979 SO || 25 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (13914) Galegant || 1980 LC1|| 11 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (13915) Yalow || 1982 KH1|| 27 mei 1982 || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| (13916) Bernolák || 1982 QA2|| 23 augustus 1982 || M. Antal
|-
| (13917) Correggia || 1984 EQ || 6 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (13918) - || 1984 QB || 24 augustus 1984 || T. Seki
|-
| (13919) - || 1984 SO4|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (13920) Montecorvino || 1985 PE1|| 15 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (13921) Sgarbini || 1985 RP || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (13922) Kremenia || 1985 SX2|| 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (13923) Peterhof || 1985 UA5|| 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (13924) - || 1986 PE1|| 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (13925) - || 1986 QS3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (13926) Berners-Lee || 1986 XT || 2 december 1986 || E. Bowell
|-
| (13927) Grundy || 1987 SV3|| 26 september 1987 || E. Bowell
|-
| (13928) Aaronrogers || 1987 UT || 26 oktober 1987 || E. Bowell
|-
| (13929) - || 1988 PL || 13 augustus 1988 || R. H. McNaught
|-
| (13930) - || 1988 RQ8|| 12 september 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| (13931) - || 1988 RF13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (13932) - || 1988 SL1|| 18 september 1988 || ESO
|-
| (13933) - || 1988 VE1|| 2 november 1988 || T. Seki
|-
| (13934) - || 1988 XE2|| 11 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (13935) - || 1989 EE || 4 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (13936) - || 1989 HC || 30 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (13937) Roberthargraves || 1989 PU || 2 augustus 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (13938) - || 1989 RP1|| 5 september 1989 || E. F. Helin
|-
| (13939) - || 1989 SJ2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (13940) - || 1989 SZ3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (13941) - || 1989 TF14|| 2 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (13942) - || 1989 VS2|| 2 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13943) - || 1990 HG || 26 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (13944) - || 1990 OX1|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (13945) - || 1990 OH2|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (13946) - || 1990 OK3|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (13947) - || 1990 QB5|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (13948) - || 1990 QB6|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (13949) - || 1990 RN3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (13950) - || 1990 RP9|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (13951) - || 1990 SD5|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (13952) - || 1990 SN6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (13953) - || 1990 TO4|| 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (13954) Born || 1990 TF8|| 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (13955) - || 1990 UA2|| 21 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (13956) Banks || 1990 VG6|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (13957) - || 1991 AG2|| 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13958) - || 1991 DY || 19 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (13959) - || 1991 EL4|| 12 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (13960) - || 1991 GF8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (13961) - || 1991 PV || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13962) Delambre || 1991 PO4|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (13963) Euphrates || 1991 PT4|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (13964) La Billardière || 1991 PO5|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (13965) - || 1991 PL8|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13966) - || 1991 PR16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13967) - || 1991 QJ || 31 augustus 1991 || S. Otomo
|-
| (13968) - || 1991 RE7|| 2 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13969) - || 1991 RK26|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13970) - || 1991 RH27|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13971) - || 1991 UF1|| 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13972) - || 1991 UN3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13973) - || 1991 UZ3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13974) - || 1991 YC || 28 december 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (13975) - || 1992 BP2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (13976) - || 1992 EZ6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (13977) Frisch || 1992 HJ7|| 29 april 1992 || F. Börngen
|-
| (13978) - || 1992 JQ || 4 mei 1992 || T. Seki
|-
| (13979) - || 1992 JH3|| 8 mei 1992 || H. Debehogne
|-
| (13980) Neuhauser || 1992 NS || 2 juli 1992 || E. F. Helin
|-
| (13981) - || 1992 OT9|| 28 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (13982) Thunberg || 1992 RB3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (13983) - || 1992 RJ5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (13984) - || 1992 RM7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (13985) - || 1992 UH3|| 22 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13986) - || 1992 WA4|| 21 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13987) - || 1992 WK9|| 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13988) - || 1992 YG2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (13989) - || 1993 BG || 16 januari 1993 || T. Seki
|-
| (13990) - || 1993 EK || 2 maart 1993 || T. Urata
|-
| (13991) Kenphillips || 1993 FZ6|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13992) Cesarebarbieri || 1993 FL8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13993) Clemenssimmer || 1993 FN9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13994) Tuominen || 1993 FA15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13995) Tõravere || 1993 FV16|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13996) - || 1993 FH20|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13997) - || 1993 FB32|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13998) - || 1993 FL39|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (13999) - || 1993 FH43|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (14000) - || 1993 FZ55|| 17 maart 1993 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten